Briele ist der Familienname folgender Personen:

 Tom Briele (* 1956), deutscher Filmemacher
 Wolfgang van der Briele (1894–1983), deutscher Germanist und Bibliothekar